Фтелия може да се отнася за:

 Фтелия, село в дем Доксат, Гърция;
 Фтелия, река в Кожанско, Гърция.